intruz – osoba, która bez zezwolenia wkracza fizycznie na teren, na który nie powinna mieć wstępu, albo przekracza inne, mniej jasno określone granice – fizycznie lub mentalnie – bez zgody drugiej osoby
 intruz (w informatyce) – osoba nieupoważniona do korzystania z zasobów danej sieci bądź systemu komputerowego, która – wbrew właścicielowi – różnymi sposobami stara się uzyskać do nich dostęp; w celu ochrony przed intruzami stosuje się m.in. zapory sieciowe oraz systemy IDS
 Intruz – film z 1929 roku, otrzymał jedną nominację do Oscara
 Intruz – film z 1946 roku w reżyserii Orsona Wellesa
 Intruz  – film z 1949 roku w reżyserii  Clarence'a Browna
 Intruz − amerykański film fabularny z 1989 roku w reżyserii Scotta Spiegela
 Intruz – film z 1999 roku w reżyserii Davida Baileya
 Intruz – francuski film z 2004 roku

 Intruz – powieść science fiction/romans, amerykańskiej pisarki Stephenie Meyer
 Intruz – amerykański film science fiction z 2013 roku na podstawie powieści Stephenie Meyer
 Intruz – szwedzki film z 2015 roku w reżyserii Magnusa von Horna